Сезон 2019 года стал третьим сезоном в истории чемпионата ФИА Формула-2 после того, как Международная автомобильная федерация (FIA) воссоздала его из серии GP2. Это чемпионат по кольцевым автогонкам среди болидов с открытыми колёсами. По классификации формульных чемпионатов FIA, выше этой серии только Формула-1. Чемпионат предоставлял гонки поддержки для этапов Формулы-1 сезона 2019.

Сезон был омрачён тем, что 31 августа в гонке на трассе Спа-Франкоршам погиб пилот команды BWT Arden Антуан Юбер. Кроме того, в 2019 году Махавир Рагунатан стал первым в истории Формулы-2 пилотом, отстранённым от участия в этапе из-за набирания 12 штрафных баллов.

Команды и гонщики

Изменения в составах команд
 Ландо Норрис покидает серию из-за того, что получил место в команде McLaren Формулы-1. Нобухару Мацусита возвращается в чемпионат после годичного перерыва, который он провёл в японской Супер-Формуле. Он должен занять место Норриса в Carlin.
 Артём Маркелов объявил о завершении выступлений в Формуле-2 и покинул серию.
 Ниреи Фукузуми и Тадасуке Макино покинули серию, чтобы участвовать в чемпионате Супер-Формулы в командах Хонды Dandelion Racing и Nakajima Racing соответственно.
 Максимилиан Гюнтер покидает серию из-за того, что будет выступать в Формуле Е за команду Dragon Racing.
 Джордж Расселл подписал контракт с командой Williams из Формулы-1 и покинул серию. Его место в ART Grand Prix займёт вице-чемпион GP3 Никита Мазепин. Ник де Врис покинул Prema Theodore Racing и стал напарником Мазепина в ART. Исходя из этого получается, что Джек Эйткен покинул команду.
 Александр Албон восстановил свои отношения с Red Bull и подписал контракт с Toro Rosso, таким образом также покинув серию.
 Prema Powerteam сообщили о том, что чемпион европейской Формулы-3 Мик Шумахер будет выступать за них в чемпионате Формулы-2.

Изменения в командах
Russian Time была продана новому владельцу после шести лет выступлений в GP2 и Формуле-2.

Arden International начали сотрудничество со связанной с Mercedes командой HWA Racelab.

Календарь
В календаре чемпионата ФИА Формулы-2 2019 года значится 12 этапов. Каждый из этапов состоит из двух гонок: основной, где пилоты должны преодолеть расстояние в более чем 170 километров с одним обязательным пит-стопом, и спринтерской, дистанция которой равняется примерно 120 километрам, а пит-стоп не обязателен. Календарь не претерпел изменений по сравнению с сезоном 2018 года. Все этапы без исключения выступают в качестве гонок поддержки для этапов чемпионата Формулы-1.

Результаты гонок

Система начисления очков
Очки присуждаются пилотам, которые завершили субботнюю гонку в первой десятке, а также занявшим места с первого по восьмое в воскресном спринте. Пилот, занявший поул по итогам квалификации перед субботней гонкой, награждается четырьмя очками. Два очка за быстрый круг получает только тот пилот, который завершил заезд внутри первой десятки. Это правило одинаково работает в обеих гонках.

Очки в субботней гонке

Очки в спринтерской гонке
Очки присуждаются первой восьмёрке пилотов.

Положения в чемпионате

Личный зачёт

Заметки:
 – Пилоты не финишировали в гонке, но были классифицированы как завершившие более 90% её дистанции.

Командный зачёт

Заметки:
 – Пилоты не финишировали в гонке, но были классифицированы как завершившие более 90% её дистанции.

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 
 Официальный сайт

ФИА Формула-2
2019 год в автоспорте
Сезоны ФИА Формулы-2
Сезоны основного чемпионата ФИА Формула-2
Сезоны формульных гонок